Peñón Blanco puede referirse a:

Peñón Blanco, un poblado en el estado de Durango, México
Cerro Peñón Blanco y su homólogo Peñón Blanco, dos prominentes picos en el parque nacional Henri Pittier, Venezuela.
Playa del Peñón Blanco en Nijar, España.